Colville, població de l'estat dels Estats Units a l'estat de Washington
 Colville-Okanagan, tribu ameríndia a l'estat de Washington
 riu Colville, riu de l'estat d'Alaska
 riu Colville (Washington), riu de l'estat de Washington